Le tournoi de tennis de Pattaya est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2010, classée en catégorie International, se dispute du 8 au .

Vera Zvonareva remporte le simple dames. En finale, elle bat Tamarine Tanasugarn, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Marina Eraković et Tamarine Tanasugarn.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pattaya
 Saison 2010 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2010
Pattaya
2010 en Thaïlande
Tennis en février 2010